Standard Wire Gauge (SWG), encore appelée British Standard Wire Gauge ou Imperial Standard Wire Gauge est une norme britannique décrivant le diamètre des câbles électriques.  (BS 3737:1964)
Cette norme tombée en désuétude reste toutefois employée pour les cordes de guitares ou certains câblage électriques.

Table de correspondance

Voir aussi
 American Wire Gauge

Unité de mesure
Câble électrique